M44 puede hacer referencia a:

El cúmulo abierto M44;
El dispositivo de cianuro M44;
El fusil de caballería M44; 
El obús autopropulsado M44.